Teògenes d'Atenes (militar) militar atenenc.
 Teògenes d'Atenes (ambaixador), ambaixador atenenc.